Labuerda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Labuerda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Labuerda (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar